|-
| 85001 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 85002 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 85003 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 85004 - || || 29 de desembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 85005 - || || 29 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 85006 - || || 29 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 85007 - || || 13 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85008 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 85009 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 85010 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 85011 - || || 18 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 85012 - || || 18 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 85013 - || || 19 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85014 - || || 19 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 85015 - || || 19 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 85016 - || || 19 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 85017 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 85018 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 85019 - || 2039 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85020 - || 2057 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85021 - || 2067 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85022 - || 2068 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85023 - || 2087 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85024 - || 2224 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85025 - || 2544 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85026 - || 2653 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85027 - || 2677 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85028 - || 2729 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85029 - || 2755 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85030 Admetos || 2804 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85031 - || 2860 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85032 - || 3054 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85033 - || 3073 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85034 - || 3542 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85035 - || 4149 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85036 - || 4203 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85037 - || 4279 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85038 - || 4313 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85039 - || 4541 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85040 - || 4617 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85041 - || 4653 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85042 - || 4779 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85043 - || 4817 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85044 - || 4829 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85045 - || 5015 P-L || 22 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85046 - || 6126 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85047 - || 6255 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85048 - || 6265 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85049 - || 6279 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85050 - || 6572 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85051 - || 6641 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85052 - || 6778 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85053 - || 6789 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85054 - || 6841 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85055 - || 6872 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85056 - || 9093 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85057 - || 9608 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85058 - || 1112 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85059 - || 1211 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85060 - || 2080 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85061 - || 2137 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85062 - || 2272 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85063 - || 3148 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85064 - || 3338 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85065 - || 4053 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85066 - || 4255 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85067 - || 4333 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85068 - || 1021 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85069 - || 1056 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85070 - || 1120 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85071 - || 1189 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85072 - || 1245 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85073 - || 1263 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85074 - || 1288 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85075 - || 1444 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85076 - || 1451 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85077 - || 1454 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85078 - || 1509 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85079 - || 2047 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85080 - || 2070 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85081 - || 2153 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85082 - || 2158 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85083 - || 2305 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85084 - || 2309 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85085 - || 3014 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85086 - || 3059 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85087 - || 3090 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85088 - || 3202 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85089 - || 3304 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85090 - || 4028 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85091 - || 4112 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85092 - || 4253 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85093 - || 5071 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85094 - || 5119 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85095 - || 5192 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85096 - || 1044 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85097 - || 1082 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85098 - || 1208 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85099 - || 1213 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85100 - || 2189 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
5